Хельмут Бергер (, настоящая фамилия Штайнбергер, род. 29 мая 1944, Бад-Ишль) — австрийский актёр, наиболее известный по ролям в фильмах Лукино Висконти.

Биография 

Бергер родился в Бад-Ишле, провёл детство в Зальцбурге и посещал францисканский колледж в Фельдкирхе. В возрасте 18 лет Бергер переехал в Лондон, чтобы обучаться актёрскому мастерству. Для того, чтобы оплатить обучение, он подрабатывал официантом. С 1965 года он учился в университете Перуджи и снимался в эпизодических ролях.

В 1964 году Бергер познакомился с Лукино Висконти, который позже дал ему роль в эпизоде «Сожжённая ведьма» фильма «Колдуньи» (1967 год; фильм состоял из пяти эпизодов, снятых разными режиссёрами). Висконти стал главным режиссёром Бергера, а их гомосексуальные отношения продлились до смерти Висконти.

Всемирную известность Бергеру принесли роли Мартина фон Эссенбека в «Гибели богов» (), которую кинокритик Нью-Йорк Таймс Винсент Кэнби назвал «ролью года», и Людвига II в «Людвиге» (). В одной из сцен «Гибели богов» Бергер в женском платье пародирует песню, которую Марлен Дитрих исполняла в своём знаменитом фильме «Голубой ангел». В более поздних фильмах режиссёры в основном эксплуатировали одновременно сексуальный и инфернальный образ Бергера, что позволило Андрею Плахову усомниться в наличии у Бергера собственного актёрского таланта.

В 1976 году умер Лукино Висконти, что привело Бергера к глубокой депрессии. В первую годовщину смерти Висконти Бергер совершил попытку самоубийства.

Бергер много снимался в 1980-х и 1990-х годах, в том числе на телевидении, но все его поздние работы уступали по качеству ролям в фильмах Висконти. В —1984 годах он даже снимался в одном сезоне популярной американской мыльной оперы Династия.

Хельмут Бергер — открытый бисексуал, ему приписывались романы со знаменитостями обоего пола. Он много раз появлялся в ток-шоу на немецком и австрийском телевидении (что нередко оборачивалось скандалами). В 1998 году Бергер опубликовал автобиографию «Ich» (), большая часть которой посвящена его личной жизни.

Фильмография 
{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
|- bgcolor="#CCCCCC" align="center"
! Год
! Название
! Оригинальное название
! Режиссёр
! Примечания
|-
| 
| Карусель
| La Ronde
| Роже Вадим
| Не упомянут в титрах
|-
| 
| Колдуньи
|Le streghe
| Лукино Висконти
| Фильм состоял из пяти эпизодов, снятых разными режиссёрами
|-
| 
| Молодые тигры
| I giovani tigri
| Антонио Леонвиола
|
|-
|rowspan=2|
| Вы знаете, что Сталин сделал для женщин?
| Sai cosa faceva Stalin alle donne?
| Маурицио Ливерани
|
|-
| Гибель богов
| La caduta degli dei
| Лукино Висконти
| Номинирован на Золотой глобус лучшему новому актёру
|-
|rowspan=2|
| Портрет Дориана Грея
| Dorian Gray
| Массимо Далламано
|
|-
| Сад Финци-Контини
| Il giardino dei Finzi-Contini
| Витторио де Сика
|
|-
|rowspan=2|
| Окровавленная бабочка
| Una farfalla con le ali insanguinate
| Дуччо Тессари
|
|-
| Прекрасное чудовище
| Un beau monstre
| Серджо Гобби
|
|-
|rowspan=3|
| Знаменитая колонна
| La colonna infame
| Нело Ризи
|
|-
| Фальшивая любовница
| La fausse maitresse
|
|
|-
| Людвиг
| Ludwig
| Лукино Висконти
| Специальная премия «Давид ди Донателло»
|-
|rowspan=3|
| 
| Reigen
| Отто Шенк
|
|-
| Обжоры
| Les Voraces
| Серджио Гобби
|
|-
| День покаяния
| Ash Wednesday
| Ларри Пирс
|
|-
| 
| Семейный портрет в интерьере
| Gruppo di famiglia in un interno
| Лукино Висконти
|
|-
|rowspan=2|
| Клан безнравственных
| El clan de los inmorales
| Хосе Гутьеррес Мессо
|
|-
| Романтическая англичанка
| The Romantic Englishwoman
| Джозеф Лоузи
|
|-
|rowspan=2|
| Салон Китти
| Salon Kitty
| Тинто Брасс
|
|-
| Победа в Энтеббе
| Victory At Entebbe
| Марвин Чомски
|
|-
| 
| Зверь с автоматом
| La belva col mitra
| Серджио Грико
|
|-
|rowspan=2|
| Большая битва
| Il grande attacco
| Умберто Ленци
|
|-
| Пятая заповедь
| Das fünfte Gebot
| Дуччо Тессари
|
|-
| 
| Возвращение святого
| Return of the Saint
|
| Один эпизод британского телевизионного сериала
|-
|rowspan=2|
| Героин
| Eroina
| Массимо Пирри
|
|-
| Фантомас
| Fantômas
|
| Телевизионный мини-сериал (4 серии)
|-
|rowspan=2|
| Моя жена — колдунья
| Mia moglie è una strega
| Джузеппе МоччаФранко Кастеллано
|
|-
|
| Le Rose di Danzica
| Альберто Бевилаква
| Телевизионный мини-сериал
|-
|rowspan=2|
| Охотники
| Die Jäger
| Карой Макк
|
|-
|
| Flüchtige Bekanntschaften
| Марианн Людке
| Телевизионный фильм
|-
|rowspan=5|
| Женщины
| Femmes
| Тана Калейя и Дева Танмайо
|
|-
| Туннель
| Tunnel
|
|
|-
| Большой транспорт
| Veliki transport
| Велько Булаич
|
|-
|
| Victòria! La gran aventura d’un poble
| Антони Рибас
|
|-
|
| Victòria! 2: La disbauxa del 17
| Антони Рибас
|
|-
| /
| Династия
| Dynasty
|
| Десять эпизодов
|-
| 
|
| Victòria! 3: El seny i la rauxa 
| Антони Рибас
|
|-
| 
| Операция: Изумруд
| Code Name: Emerald
| Джонатан Сэнгер
|
|-
| 
| Хелена
| Helena
| Джанкарло Сольди
| Телесериал
|-
| 
| Безликие
| Faceless
| Хесус Франко
|
|-
|rowspan=2|
| Пуританка
| La puritana
| Нини Грассиа
|
|-
|
| I promessi sposi
|
| Пятисерийный телевизионный мини-сериал
|-
| 
| Крёстный отец 3| The Godfather: Part III| Фрэнсис Форд Коппола
|
|-
| 
| Аделаида| Adelaide | Лучио Гаудино
|
|-
|rowspan=3|
|
| Boomtown| Кристоф Шреве
| Телевизионный фильм
|-
| Людвиг 1881| Ludwig 1881| Донателло Дубини, Фоско Дубини
| Бергер второй раз в жизни играл короля Людвига II
|-
|
| Van Loc: un grand flic de Marseille|
| Телесериал; Бергер играл в одном эпизоде
|-
| 
| Дело Дрейфуса| L’affaire Dreyfus| Ив Буассе
| Телевизионный фильм
|-
| 
| Тень Фараона| L’ombre du pharaon| Souheil Ben-Barka
|
|-
|rowspan=2|
| Последний удар| Ultimo taglio| Марсело Аваллоне
|
|-
| Тео| Teo| Синция Терроне
| Телевизионный фильм
|-
| 
| Под пальмами| Unter den Palmen| Мириам Круйшооп
|
|-
| 
| Детка| Honey Baby| Мика Каурисмяки
|
|-
| 
|
| Damals warst Du still| Райнер Матсутани
| Телевизионный фильм
|-
| 
| Инициация| Blutsfreundschaft| Петер Керн
|
|-
| 
| Железный крест| Iron Cross| Джошуа Ньютон
|
|-
| 
| Сёстры - убийцы| Mörderschwestern| Петер Керн
|
|-
| 
| Паганини: Скрипач Дьявола| The Devil's Violinist| Бернард Роуз
|
|-
|
|Сен-Лоран. Стиль — это я
|Saint Laurent|Бертран Бонелло
|
|-
|
|Свобода
|Liberté|Альберт Серра
|
|}

 Премии и награды 
В 1969 году Бергер был номинирован на «Золотой глобус» как лучший новый актёр (номинация, прекратившая существование в 1983 году) за роль в «Гибели богов»'', а роль Людвига принесла ему национальную кинопремию Италии «Давид ди Донателло».

В 2007 году Бергер был удостоен специальной премии «Тедди» Берлинского кинофестиваля (премия присуждается за киноработы, затрагивающие проблемы сексуальных меньшинств) за вклад в кинематограф.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Неофициальный фан-сайт Хельмута Бергера; включает перевод Ich 
 .